Ейский чжуанский язык — северный тайский язык, состоящий из двух диалектов: гуйбяньского и цюбэйского.
 На гуйбяньском диалекте (Buyei, Buyoi, Guibian Zhuang, Kang Yei, Northern Zhuang) говорят в округе Фунин и на севере округа Гуаннань провинции Юньнань, также в округах Линъюнь, Лунлинь, Лэюнь, Силинь, Тяньлинь, Фэньшань Гуанси-Чжуанского автономного района. Диалект бесписьменный.
 На цюбэйском диалекте (Bau i, Bui, Buyi, Northern Zhuang, Qiubei Sha, Qiubei Zhuang) говорят в Вулун-Чжуанском, И-Чжуанском и Лунцинском автономных районах округа Шицзун муниципальной префектуры Цуцзинь, также в Вэньшань-Чжуан-Мяоском автономном округе округа Цюбэй (и западный край округа Гуаннань) юго-востока провинции Юньнань.

Названия 
Ниже представлены некоторые названия (оба автонимы и экзонимы) для носителей ейского чжуанского языка (Джонсон 2011a:43).

 Пунун (濮侬)
  (цюбэй)
 Буяй (布雅衣)
 Буей (布依, 布瑞, 布越)
 Шацзу (沙族) или шажэнь (沙人)
 Байша (白沙)
 Нунцяньбэн (侬迁绷)
 Чжунцзя (仲家)

Ссылки 
 Гуйбяньский диалект
 Цюбэйский диалект

Языки Китая
Тай-кадайские языки